

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Эстафета 4 х 100 м, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 19—20.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968

19 команд-участниц  разбиты на 3 забега по 5—7 команд, пятеро лучших в каждом забеге выходили в полуфинал. Поскольку в третьем забеге было всего 5 команд (три команды не явились на старт), забег был чисто формальным.

Полуфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 20.10.1968

Состав команд

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968